

Zoologie 
Le mot fourmilier peut désigner plusieurs types d'animaux Myrmécophages, c'est-à-dire se nourrissant de fourmis :

Nom :
 Fourmilier, mammifères d'Amérique de l'ordre Pilosa et du sous-ordre des Vermilingua
 Fourmilier marsupial, ou Myrmecobius fasciatus, est un petit marsupial;
 Fourmilier, nom donné à plusieurs oiseaux de la famille des Formicariidae appelés aussi tétémas ou grallaires;
 Fourmilier, nom donné en Guyane à plusieurs oiseaux de la famille des Thamnophilidae.
 etc.

Adjectif:
 Torcol fourmilier, ou Jynx torquilla est un oiseau de la famille des pics;
 Bulbul fourmilier, Bleda canicapillus (Hartlaub, 1854) (syn. Bleda canicapilla), oiseau du Sénégal de la famille des Pycnonotidae.

Autres 

Titres:
 Le fourmilier, est le titre d'un morceau d'un album du groupe Wig A Wag, Douar iskis, sorti en 2003.
 Mémoire sur le grand fourmilier (1874) est un livre du naturaliste Georges Pouchet. (1833-1894)